La Main jaune
SOS Racisme#Prises de position
Liste des romans de Fantômette#Fantômette contre la Main Jaune